Facio ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Facio (Bartholomaeus Facius; * um 1400, † 1457), italienischer Humanist und Astrologe
 Giannina Facio (* 1955), costa-ricanische Filmschauspielerin und Filmproduzentin
 Gonzalo Facio (1918–2018), costa-ricanischer Politiker und Diplomat